DeLorean pode ter vários significados:

John DeLorean, empresário estadunidense, fundador da empresa DeLorean Motor Company;
DeLorean Motor Company, fabricante de automóveis;
DMC DeLorean, único automóvel fabricado pela DeLorean Motor Company, mundialmente famoso por ser usado na trilogia Back to the Future ("Regresso ao Futuro" em Portugal e "De Volta Para o Futuro" no Brasil).
Máquina do tempo DeLorean, objeto de deslocamento no tempo usado em Back to the Future.

Desambiguação